Фортин Аграрио има више значења:

 Фортин Аграрио, Ел Тепејак (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Фортин Аграрио, Естасион Каљес (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику